Вулиця Дрогобицька — назва вулиць в різних населених пунктах України, на чсть міста Дрогобич.

Вулиця Дрогобицька — вулиця в місті Борислав.
 Вулиця Дрогобицька — вулиця в селі Волоща.
 Вулиця Дрогобицька — вулиця в селі Гірське.
 Вулиця Дрогобицька — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Дрогобицька — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Дрогобицька — вулиця в селі Криниця.
 Вулиця Дрогобицька — вулиця в селі Лішня.
 Вулиця Дрогобицька — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Дрогобицька — вулиця в смт Меденичі.
 Вулиця Дрогобицька — вулиця в місті Пустомити.
 Вулиця Дрогобицька — вулиця в місті Рівне.
 Вулиця Дрогобицька — вулиця в селі Рудники.
 Вулиця Дрогобицька — вулиця в місті Старий Самбір.
 Вулиця Дрогобицька — вулиця в місті Стебник.
 Вулиця Дрогобицька — вулиця в місті Стрий.
 Вулиця Дрогобицька — вулиця в місті Трускавець.
 Вулиця Дрогобицька — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці